Мардж-Уюн () — південноліванське місто з населенням близько трьох тисяч осіб.
 Ваді-аль-Уюн (нохія), Ваді-аль-Уюн (‎‎‎) — нохія у Сирії, що входить до складу району Масьяф провінції Хама.
 Аль-Уюн (, ‎) — поселення в Сирії.